Municipio de Bratton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bratton (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Bratton (condado de Mifflin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mifflin.